Tribosphenida je grupa (infralegija) sisara koja obuhvata pretke -{Hypomylos}-, -{Aegialodontia}- i -{Theria}- (zadnjeg zajedničkog pretka torbara i placentalnih sisara plus sve njihove naslednike). Njena sadašnja definicija je manje više sinonimna sa -{Boreosphenida}-.

Filogenija 
Ispod je kladogram na bazi rada Raua (1988) i Makene i Bela (1997) koji prikazuje jednu hipotezu sisarskih odnosa:

Reference

Spoljašnje veze 
 Aron Ra - "Systematic Classification of Life (episode 30) - Tribosphenida"
 MESOZOIC MAMMALS; Stem zatherians, zatherians & Peramuridae, an internet directory

Tribosphenida